

Sigle 
 Sinclair Research Ltd
 Società a responsabilità limitata
 Society Readiness Level
 State Register Landmark

Codici 
 SRL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Santa Rosalía (Messico)
 srl – codice ISO 639-3 della lingua isirawa

Mineralogia 
 Srl – abbreviazione di schorl

Informatica 
 .srl – dominio generico di primo livello

Note

Altri progetti